Desa Luwang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Luwang (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 110,74), Jawa Tengah, 
 Desa Luwang (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 111,04), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar